Esistono più comuni francesi con questo nome

 Bénac – Ariège
 Bénac – Alti Pirenei